Le tournoi de tennis d'Austin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1975, disputée en tant qu'exhibition, se dispute à Lakeway du 18 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Austin
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1975
Austin
Tennis aux États-Unis en 1975
Sport en avril 1975